Río Bravo puede referirse a:

Cauces fluviales 
 Río Bravo, río que cubre de frontera natural entre México y Estados Unidos;
 Río Bravo (Mitchell), río que desemboca en el extremo del fiordo Mitchell en Aysén, Chile;

Divisiones adminisrativas 
 Municipio de Río Bravo (Tamaulipas), municipio del estado de Tamaulipas, México:
 Río Bravo (Tamaulipas), ciudad del municipio homónimo;
 Río Bravo (Texas), ciudad del estado de Texas, EE. UU.;
 Río Bravo (Suchitepéquez), municipio del departamento de Suchitepéquez, República de Guatemala;

Otros 
 Río Bravo (película) (1959), película estadounidense, producida y dirigida por Howard Hawks; o
 Río Bravo (atracción), atracción del Parque Warner, Madrid.